Shengli („Sieg“) ist ein häufiger chinesischer Ortsname:

 die Großgemeinde Shengli (胜利镇) im Kreis Bin der nordostchinesischen Stadt Harbin, siehe Shengli (Bin);
 die Großgemeinde Shengli (胜利镇) im Kreis Dongzhi der chinesischen Stadt Chizhou, siehe Shengli (Dongzhi);
 die Großgemeinde Shengli (胜利镇) im Stadtbezirk Litong der nordwestchinesischen Stadt Wuzhong, siehe Shengli (Litong);
 die Gemeinde Shengli (胜利乡) im Kreis Tancheng der Stadt Linyi in der ostchinesischen Provinz Shandong, siehe Shengli (Tancheng);
 das Straßenviertel Shengli (胜利街道) im ehemaligen Stadtbezirk Dagang der nordchinesischen Stadt Tianjin, siehe Shengli (Dagang);
 das Straßenviertel Shengli (胜利街道) im Stadtbezirk Daowai der nordostchinesischen Stadt Harbin, siehe Shengli (Daowai);
 das Straßenviertel Shengli (胜利街道) im Stadtbezirk Hailar der Stadt Hulun Buir im Nordosten des Autonomen Gebiets Innere Mongolei, siehe Shengli (Hailar);
 das Straßenviertel Shengli (胜利街道) der Stadt Huadian in der nordostchinesischen Provinz Jilin, siehe Shengli (Huadian);
 das Straßenviertel Shengli (胜利街道) der Stadt Jiayuguan der nordwestchinesischen Provinz Gansu, siehe Shengli (Jiayuguan);
 das Straßenviertel Shengli (胜利街道) der Stadt Ulanhot im Nordosten des Autonomen Gebiets Innere Mongolei, siehe Shengli (Ulanhot);
 das Straßenviertel Shengli (胜利街道) im Stadtbezirk Xiangyang der nordostchinesischen Stadt Jiamusi, siehe Shengli (Xiangyang);
 das Straßenviertel Shengli (胜利街道) im Stadtbezirk Xishi der nordostchinesischen Stadt Yingkou, siehe Shengli (Xishi);
 das Straßenviertel Shengli (胜利街道) der Stadt Yakeshi in Hulun Buir, Autonomes Gebiet Innere Mongolei, siehe Shengli (Yakeshi);
 die Staatsfarm Shengli (胜利农场) im Kreis Raohe der nordostchinesischen Stadt Shuangyashan, siehe Shengli (Raohe);
 das Dorf Shengli der Oroqen (胜利鄂伦春族村) in der Großgemeinde Ulaga des Kreises Jiayin in der nordostchinesischen Stadt Yichun, siehe Shengli (Ulaga);
 das Dorf Shengli (胜利村) in der Großgemeinde Shijie der Stadt Guangde in der ostchinesischen Provinz Anhui, siehe Shengli (Shijie).